Leon é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Leon (Flórida)
 Condado de Leon (Texas)

Desambiguações de topônimos